Pirates ist der englischsprachige Begriff für Piraten (Mehrzahl). Die Einzahl lautet englisch: pirate, deutsch: Pirat.

Pirates ist der Titel folgender Filme:
 Pirates, Originaltitel des Films Piraten aus dem Jahr 1986 von Roman Polanski
 Pirates of the Caribbean, deutsch auch unter dem Namen Fluch der Karibik bekannt, ist eine Piratenfilm-Reihe, die auch in zahlreichen Videospielen umgesetzt wurde
 Pirates (2005), Pornofilm aus dem Jahr 2005, grob angelehnt an Pirates of the Caribbean
 Pirates (2021), Filmkomödie von Reggie Yates
 Pirates II: Stagnetti’s Revenge, Pornofilm aus dem Jahr 2008, Fortsetzung von Pirates
 Pirates – Das Siegel des Königs, südkoreanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014
 The Pirates! In an Adventure with Scientists! Originaltitel des Aardman-Animations-Films Die Piraten! – Ein Haufen merkwürdiger Typen aus dem Jahr 2012
 Pirates 4D, US-amerikanischer 4D-Film

Pirates ist der Titel folgender Spiele:
 Pirates!, Computerspiel von Sid Meier
 Pirates of the Spanish Main (deutsch: Piraten der spanischen Meere), Tabletop-Spiel

andere Verwendungen von Pirates
 Pirates de Catalunya, Piratenpartei in Katalonien
 Pirates without Borders (Piraten ohne Grenzen), Zusammenschluss von Piraten außerhalb von Pirate Parties International, siehe Piratenpartei
 Pirates ist ein Synonym für die Gattung Peirates (Gattung), einer Gruppe der Raubwanzen
 Pirates ist ein Name für das US-amerikanische Baseball-Team Pittsburgh Pirates
 Pirates ist der Name des Fußballteams Orlando Pirates in Windhoek, Namibia

Siehe auch:
 Pirat (Begriffsklärung)
 Piraterie (Begriffsklärung)
 Pirates of the Caribbean (Begriffsklärung)